Den alternative Nobelpris bruges til tider som betegnelse for en række prisuddelinger, herunder

 Right Livelihood Award - En pris, der uddeles med fokus på miljø og bærekraftig udvikling.
 Ig Nobelprisen - En pris, der uddeles med delvist satirisk sigte til "pudsige" forskningsresultater eller -emner. 
 Den tyske nationalpris for kunst og videnskab (Deutscher Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft) en pris indstiftet af Adolf Hitler i 1937 som et alternativ til Nobelprisen i protest mod, at Carl von Ossietzky modtog Nobels fredspris i 1935.
 Konfucius' fredspris - En pris indstiftet i 2010 af en række kinesere i protest mod, at den kinesiske dissident Liu Xiaobo modtog Nobels fredspris i 2010.